Béthouart ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Béthouart (* 1948), französischer Historiker
 Marie Émile Antoine Béthouart (1889–1982), französischer General